Sand Fork ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sand Fork (Ohio)
 Sand Fork (Clay County, West Virginia)
 Sand Fork (Gilmer County, West Virginia)

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Sand Fork (Little Kanawha River), West Virginia

Siehe auch:
 Sandy Fork